Degrado ambientale – deterioramento dell'ambiente causato dall'impoverimento delle risorse naturali
 Degrado architettonico – processo irreversibile attraverso il quale un'architettura diviene inefficiente e inidonea con il trascorrere del tempo
 Degrado urbano – processo urbanistico, con ricadute sociologiche, attraverso il quale una città, o parte di essa, che era un tempo funzionale, cade in rovina e si ammalora

Altri progetti